Абдель Халим Мухаммед (; , Омдурман, Англо-Египетский Судан — , , Судан) — суданский общественно-политический и государственный деятель. Председатель Верховного государственного совета Судана (3 декабря 1964 — 10 июня 1965). Медик, спортивный чиновник.

Биография 
Участник создания Генерального конгресса Судана, подготовившего проект первого меморандума, требующего независимости от англо-египетской оккупации. Член Комитета по суверенитету Судана.

С 3 декабря 1964 по 10 июня 1965 года — Председатель Верховного государственного совета Судана. Возглавлял временное коалиционное правительство, которое подготовило почву для всеобщих выборов в Судане.

Был первым президентом Совета Хартумского университета после обретения независимости страной.

Абдель Халим Мухаммед — видный спортивный деятель, один из основателей в 1957 году Африканской конфедерации футбола. Почётный член ФИФА, один из первопроходцев африканского футбола. Ключевая фигура в развитии CAF и африканского футбола в целом.

Первый президент Суданской футбольной ассоциации, Суданской конной ассоциации, Суданской баскетбольной ассоциации.

В 1968—1982 — президент Олимпийского комитета Судана, член Международного олимпийского комитета, почётный член Олимпийского комитета Судана.

Футбольный судья международного класса. В качестве рефери принимал участие в проведении Чемпионата мира по футболу 1974 года.

Примечания

Ссылки 
 President mourns Sudan’s loss 

Политики Судана
Общественные деятели Судана
Медики Судана
Государственные деятели Судана
Футбольные функционеры Судана
ФИФА
Члены Международного олимпийского комитета
Баскетбольные функционеры
Футбольные судьи Судана
Президенты Африканской конфедерации футбола